Little Odessa steht für:

 Little Odessa, Beiname von Brighton Beach, Gemeinde auf Coney Island, Brooklyn, New York City
 Little Odessa (1994), US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs James Gray
 Little Odessa (2009), US-amerikanischer Kurzfilm des Regisseurs Natan Moss